Orval, Cher
 Orval, Manche
 Abația Orval